Stan na: 27 października 2013

Brak stosunków dyplomatycznych. Sprawy konsularne obsługuje Ambasada RP w Canberze (Australia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez ambasadę RP w Kuala Lumpur (Malezja).

Konsulat Honorowy RP w Cebu City
 konsul honorowy: Carmel Ruiz de Luzuriaga Durano (język konsula angielski)

Konsulat Honorowy RP w Manili
 konsul honorowy: Fernandino T. Lising (język konsula angielski)

Ambasada RP w Republice Finlandii w Helsinkach
 szef placówki: Przemysław Grudziński (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Espoo
 konsul honorowy: Stefan Widomski (język konsula polski, fiński, angielski, rosyjski)

Konsulat Honorowy RP w Kuopio
 konsul honorowy: Pentti Juhani Huttunen (język konsula fiński, angielski, niemiecki, szwedzki)

Konsulat Honorowy RP w Tampere
 konsul honorowy: vacat

Konsulat Honorowy RP w Turku
 konsul honorowy: Jari A. Rastas (język konsula fiński, angielski, szwedzki)

Ambasada RP w Republice Francuskiej w Paryżu
 szef placówki: Dariusz Wiśniewski (chargé d’affaires )
 Strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Lyonie
 konsul generalny: Joanna Kozińska-Frybes
 Strona oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
 konsul generalny: Agnieszka Kucińska

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu
 szef placówki: Paweł Wojciechowski (ambasador - stały przedstawiciel)
 Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO w Paryżu
 szef placówki: Krzysztof Kocel (ambasador - stały przedstawiciel)
 Strona oficjalna

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasburgu
 szef placówki: Janusz Stańczyk (ambasador, stały przedstawiciel)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Marsylii
 konsul honorowy: vacat

Konsulat Honorowy RP w Nancy
 konsul honorowy: Czesław Bartela (język konsula polski, francuski)

Konsulat Honorowy RP w Nicei
 konsul honorowy: Wiesław K. Forkasiewicz (język konsula polski, francuski)

Konsulat Honorowy RP w Rennes
 konsul honorowy: Michel Dorin (język konsula francuski)

Konsulat Honorowy RP w Tuluzie
 konsul honorowy: Antoine Jankowski (język konsula polski, francuski, angielski, hiszpański)

Instytut Polski w Paryżu
 I radca - dyrektor IP: Joanna Karasek
 Strona oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych